Nuuk steht für folgende geographischen Objekte in Grönland:

 Nuuk, Ort im Distrikt Nuuk
 Distrikt Nuuk
 Nuuk (Aasiaat), Ort im Distrikt Aasiaat
 Nuuk (Nanortalik), Ort im Distrikt Nanortalik
 Nuuk (Berg), Berg im Distrikt Upernavik